Со́шка або сі́шка — термін, що має кілька значень.

 Сошка — зменшувальне від соха.
 Сошка — підставка для вогнепальної зброї
  — частина кермового управління автомобіля.

Див. також 
 Сошки — село в Україні, в Шепетівському районі Хмельницької області
 Сошки — село в Росії, у Грязинському районі Липецької області

Примітки